XXXII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Praga - Warszawa - Berlin w dniach 9-24 maja 1979 roku. Do 14-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 1941,4 km, wystartowało 112 zawodników z 19 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (9 maja 1979), Praga (5,3 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (10 maja 1979), Praga - Pardubice (127 km)

II etap, (11 maja 1979), Pardubice - Ołomuniec (163 km)

III etap, (12 maja 1979), Ołomuniec - Dubnica (175 km)

IV etap, (13 maja 1979), Dubnica - Bańska Bystrzyca (137 km)

V etap, (14 maja 1979), Pohronská Polhora - Koszyce (169 km)

VI etap, (16 maja 1979), Svidník - Krynica-Zdrój (180 km)

VII etap, (17 maja 1979), Naściszowa - Nowy Sącz (29,6 km), jazda indywidualna na czas

VIII etap, (17 maja 1979), Nowy Sącz – Rzeszów, (165 km)

IX etap, (19 maja 1979), Opatów - Warszawa (206 km)

X etap, (20 maja 1979), kryterium w Szczecinie (58,5 km)

XI etap, (21 maja 1979), Szczecin - Rostock (206 km)

XII etap, (22 maja 1979), Rostock - Neubrandenburg (154 km)

XIII etap, (23 maja 1979), Neubrandenburg (32 km), jazda indywidualna na czas

XIV etap, (24 maja 1979), Neubrandenburg - Berlin (134 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów - bez bonifikat - trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Punktowa 
Koszulka biała.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów i prologu.

Bibliografia
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 420-430.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1979
1979 w kolarstwie
1979 w Polsce
1979 w Europie